Die Klass A 1961 war die 23. Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 8. April und endete am 24. Oktober 1961.

Dynamo Kiew gewann mit vier Punkten Vorsprung vor Torpedo Moskau zum ersten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Modus 
Die Saison wurde in einem zweistufigen Format durchgeführt. Die 22 Mannschaften spielten zunächst in zwei Gruppen zu je elf Teams jeweils zweimal gegeneinander. Nach Ablauf dieser Phase qualifizierten sich die jeweils besten fünf Vereine für die Meisterrunde, die unteren sechs spielten in der Platzierungsrunde. Dabei wurden die Ergebnisse aus der ersten Runde übernommen. Der Tabellenletzte musste in die Relegation. Ab dieser Saison galt bei Punktgleichheit die Tordifferenz.

Vorrunde Gruppe 1

Tabelle 
||Republik
 || RUS
 || RUS
 || UKR
 || GEO
 || RUS
 || UKR
 || AZE
 || RUS
 || RUS
 || LVA
 || LTU

Kreuztabelle

Vorrunde Gruppe 2

Tabelle 
||Republik
 || RUS
 || UKR
 || RUS
 || ARM
 || UZB
 || RUS
 || KAZ
 || RUS
 || MDA
 || BLR
 || EST

Kreuztabelle

Finalrunde Plätze 1–10 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abschlusstabelle 
||Republik
 || UKR
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || UKR
 || GEO
 || ARM
 || RUS
 || UZB

Kreuztabelle

Finalrunde Plätze 11–22

Abschlusstabelle 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet
||Republik
 || RUS
 || UKR
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || MDA
 || KAZ
 || AZE
 || BLR
 || LTU
 || LVA
 || EST

Kreuztabelle

Relegationsrunde 
Die Spiele fanden vom 25. Oktober bis 5. November 1961 statt.

Torpedo Kutaissi stieg auf, Tallinna Kalev stieg ab und Lokomotive Tiflis blieb in der Klass B.

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1961 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1961 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1961
1961